Singel vid Swedish Open 2008 avgjordes under vecka 28 i Båstad. David Ferrer var regerande mästare, men åkte ut i semifinal mot Tommy Robredo.

Tommy Robredo vann finalen med 6–4, 6–1, över Tomáš Berdych.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna gick direkt in i andra omgången. 

  David Ferrer (Semifinal)
  Fernando Verdasco (Semifinal)
  Tommy Robredo (Mästare)
  Tomáš Berdych ''(Final)

<li>  Carlos Moyá (Första omgången)
<li>  Gaël Monfils (drog sig ur p.g.a. skada)
<li>  Jarkko Nieminen (Kvartsfinal)
<li>  Robin Söderling (Kvartsfinal)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Externa länkar
Lottning
Lottning, kval

Swedish Open 2008